Пушкарьова Віола Олексіївна ( 1929) — українська художниця.
 Пушкарьова Наталія Львівна ( 1959) — російський історик, антрополог, основоположник історичної фемінології та гендерної історії в радянській і російській науці, доктор історичних наук, професор, завідувач сектором етногендерних досліджень Інституту етнології і антропології РАН, Президент Російської асоціації дослідників жіночої історії.
 Пушкарьова Тамара Олексіївна ( 1962) — начальник відділу проєктного управління ДНУ Інститут модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, професор.

Пушкарьова — острів з групи Ведмежих у Східносибірському морі
 Пушкарьова — присілок, Упоровський район, Тюменська область

Жіночі форми прізвищ